Марвин:

Персоналии

Фамилии 
 Ли Марвин (1924—1987) — американский киноактёр, обладатель премии Оскар.
 Марвин, Михаил Яковлевич (1898—1978) — советский учёный-зоолог.
 Марвин, Чарльз (1854—1890) — английский путешественник и писатель.
 Марвин, Миша (настоящая фамилия: Решетняк; род. 1989) — российский певец.

Имена 
 Марвин Гей (1939—1984) — американский певец и музыкант-мультиинструменталист.
 Марвин Ли Мински (род. 1927) — американский учёный (искусственный интеллект).
 Марвин Хаглер (род. 1954) — американский боксёр, чемпион мира.
 Марвин Джон Химейер (1951—2004) — американский сварщик, уничтоживший бульдозером цементный завод фирмы Mountain Park.
 Марвин Комппер (род. 1985) — немецкий футболист, член сборной Германии.

Вымышленное 
 Марвин — робот из цикла «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса.
 Марв, сокращённо от Марвин — персонаж из цикла комиксов «Город грехов» и их экранизаций.